Don Lewis ist der Name folgender Personen:
 Don Lewis (1935–2006), kanadischer Theaterschauspieler und Designer
 Don Lewis (Musiker) (1941–2022), US-amerikanischer Musiker